2 miejscowości w Polsce: 
 Bodzanówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Bodzanówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń